29. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim – zawody sportowe w kolarstwie górskim, które odbyły się w dniach 5 − 9 września 2018 roku w szwajcarskim Lenzerheide.

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie tissottiming.com 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2018 w kolarstwie
2018 w Szwajcarii
Kolarstwo w Szwajcarii